

Santi e Beati
 San Dionigi l'Areopagita (†?), citato negli Atti degli Apostoli, primo vescovo di Atene, celebrato il 9 ottobre
 San Dionigi (†?), martire in Tracia con i santi Agapito, Basso ed altri 40, celebrato il 20 novembre
 San Dionigi (†?), martire in Frigia con san Privato, celebrato il 20 settembre
 San Dionigi (†?), martire in Frigia con i santi Democrito e Secondo, celebrato il 31 luglio
 San Dionigi (†?), monaco armeno, celebrato, con i confratelli santi Emiliano e Sebastiano, l'8 febbraio
 San Dionigi (†?), martire con sant'Ammonio ad Alessandria d'Egitto, celebrato il 14 febbraio
 San Dionigi di Corinto (†193), vescovo, venerato dai greci come martire l'8 aprile.
 San Dionigi (†193), missionario in Gallia, celebrato l'8 maggio
 San Dionigi (†III secolo), primo vescovo di Parigi ed ivi martire, celebrato il 9 ottobre
 San Dionigi di Corinto (†III secolo), vescovo e martire in Corinto, celebrato l'8 aprile
 San Dionigi (†258), martire in Corinto con i santi Annetto, Cipriano, Crescente, Quadrato e Paolo, celebrato il 10 marzo
 San Dionigi (†258), martire in Alessandria d'Egitto sotto l'imperatore Decio con i santi Caio, Fausto, Paolo, Pietro ed altri, celebrato il 3 ottobre
 San Dionigi (†275), martire in Panfilia con san Socrate, celebrato il 19 aprile
 San Dionigi (†284), martire in Aquileia con i santi Felice, Ilario, Largo e Taziano, celebrato il 16 marzo
 San Dionigi di Vienne (†IV secolo),  vescovo di Vienne, festeggiato il 9 maggio
 San Dionigi di Augusta (†304), vescovo di Augusta in Germania, martire sotto l'imperatore Diocleziano, celebrato il 26 febbraio
 San Dionigi (†304), originario dell'Asia minore fu martirizzato in Roma, viene celebrato il 12 maggio
 San Dionigi di Milano (†359), vescovo di Milano, celebrato il 25 maggio
 San Dionigi di Fujischima (†1622), gesuita, martirizzato a Schimbara (Giappone), celebrato il 5 marzo
 San Dionigi (†1638), martire carmelitano con il confratello Redento a Sumatra, celebrato il 29 novembre
 San Dionigi Ssebuggwawo (†1886), martire ugandese, commemorato il 25 maggio
 Beato Dionigi di Rijkel (†1471), teologo e mistico certosino di origine fiamminga detto anche Doctor extaticus, celebrato il 12 marzo
 Beato Dionigi da Pamplona (†1936), sacerdote spagnolo martirizzato a Monzón (Aragona), celebrato il 25 luglio

Toponimi 
 San Dionigi – località (non frazione) di Verona

Pagine correlate 
San Dionisio
Saint-Denis